Degerträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Degerträsket (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (1,58 km²)
Degerträsket (Lövångers socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (1,21 km²)
Degerträsket (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (3,99 km²)
Degerträsket (Överluleå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (6,69 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn